Baranowo est le nom :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Baranowo, dans le powiat d'Ostrołęka 
 du village de Baranowo, chef-lieu de cette gmina

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
dans le powiat de Poznań
 du village de Baranowo, de la gmina de Mosina  
 du village de Baranowo, de la gmina de Tarnowo Podgórne  
dans le powiat de Gniezno
 du village de Baranowo 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village de Baranowo, dans le powiat de Mrągowo
 du village de Baranowo, dans le powiat de Szczytno 

dans d'autres voïvodies
 du village de Baranowo, dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Baranowo, dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Baranowo, dans la voïvodie de Poméranie